Ocean Biogeographic Information System, een internationale databank van in zee levende diersoorten; zie ook FishBase
On Board Information Services, een IT-platform van de Nederlandse Spoorwegen